Дубина () — посёлок, входит в Тепликский район Винницкой области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 49 человек. Почтовый индекс — 23810. Телефонный код — 4353. Занимает площадь 0,02 км². Код КОАТУУ — 523782602.

Местный совет 
23810, Вінницька обл., Теплицький р-н, с. Кивачівка, вул. Молодіжна, 2

Ссылки 
 Дубина на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Винницкой области 

Населённые пункты Тепликского района